Ахметбеков — казахская фамилия.

Известные носители 
 Ахметбеков, Дамир (род. 1975) — казахстанский прыгун в воду.
 Ахметбеков, Жамбыл Аужанович (род. 1961) — казахстанский политический деятель.
 Ахметбеков, Карибай (Аким Бекулы) (род. 1940) — казахстанский писатель.
 Ахметбеков, Мадамин (более известен как Мадамин-бек; 1893—1920) — один из руководителей басмаческого движения в Ферганской долине, авторитетный курбаши.
 Ахметбеков, Нурхан (1903—1964) — композитор, певец, домбрист, народный акын Казахстана.
 Ахметбеков, Ринат Турсунбекович (род. 1954) — казахстанский велогонщик, мастер спорта международного класса.